Guilherme Boulos (198-), militant politique brésilien.
 Jawad Boulos (1966-), homme politique libanais.
 Loutfy Boulos(1932-2015), botaniste égyptien.
 Philippe Najib Boulos (1902-1979), juriste et homme politique libanais.
 Reginald Boulos (1956-),,homme d'affaires, médecin, entrepreneur et homme politique haïtien.